Název Kovářov má více sídel:
 Kovářov (okres Písek), obec v okrese Písek
 Kovářov (Frymburk), část městyse Frymburk v okrese Český Krumlov
 Kovářov (Brloh), část obce Brloh v okrese Český Krumlov
 Kovářov (Čichalov), část obce Čichalov v okrese Karlovy Vary
 Kovářov (Bojanov), část městyse Bojanov v okrese Chrudim
 Kovářov (Bouzov), část obce Bouzov v okrese Olomouc
 Kovářov (Potštát), část města Potštát v okrese Přerov

Externí odkazy